Села:
 Тернова — Харківська область, Дергачівський район
 Тернова — Харківська область, Харківський район
 Тернова — Харківська область, Чугуївський район
 Тернова — Хмельницька область, Дунаєвецький район

 Тернова Валентина Дмитрівна — режисерка балетної трупи Національного академічного театру опери та балету, кавалерка ордена княгині Ольги.

Примітки